De Grand Prix-wegrace van Valencia 2007 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 4 november 2007 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Met een tweede plaats in de race werd Gábor Talmácsi gekroond tot 125 cc-kampioen, hoewel zijn concurrent Héctor Faubel de race won.

Uitslag

MotoGP
Valentino Rossi reed de race, hoewel hij zijn hand blesseerde tijdens de kwalificatie.

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Valencia